Coleman Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coleman Butte (Washington)	
 Coleman Butte (Wyoming)